Zhengzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhengzhuang (socken i Kina, Shandong), 
 Zhengzhuang (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar